Jelka, keresztnév
 Jóka település szlovák neve